Zaginiona (The Missing) – włosko-australijski film dramatyczny z 1999 roku
 Zaginiona (Oyayubi sagashi) – japoński film dramatyczny z 2006 roku
 Zaginiona (The Girl in the Park) – amerykański film dramatyczny z 2007 roku
 Zaginiona (Gone) – amerykański film dramatyczny z 2012 roku
 Zaginiona – polski serial telewizyjny z 2003 roku stacji TVP1
 Zaginiona (Vanished) – amerykański serial telewizyjny z 2006 roku stacji Fox

Zobacz też 
 Zaginiona bez śladu